Il doppio del torneo di tennis Calcutta Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andy Ram e Nir Welgreen che hanno battuto in finale Grégory Carraz e Guillaume Marx che si sono ritirati sul punteggio di 2-1.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov /  Dmitrij Tomaševič (quarti di finale)
 Noam Behr /  Jonathan Erlich (primo turno)

 Sander Groen /  Tuomas Ketola (primo turno)
 Tomáš Anzari /  Satoshi Iwabuchi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Calcutta Challenger 2000